Alfred de Thuin, un homme politique belge.
 Auguste-Désiré de Thuin, un homme politique belge (1801 - 1868).
 David De Thuin, un dessinateur et scénariste de bande dessinée belge (1971 -).
 Jehan de Thuin, architecte et sculpteur belge (1500 - 1556).
Louis-Alexandre de Thuin, ingénieur, architecte et archéologue belge (1822 - 1872).